Хуррамшах-султан () (1501—1511) — представитель узбекской ханской династии Шейбанидов. Побывал хакимом Балха. Сын основателя узбекской династии Шейбанидов Шейбани-хана (1500—1510), правнук основателя государства кочевых узбеков Абулхайр-хана (1428—1468). Историки называют их Чингизидами, потомоки по линии хана Шибана третьего сына Джучи, хотя не один из них не были потомками Шибана.

У основателя узбекской династии Шейбанидов Шейбани-хана (1500—1510) было три сына, одним из них был Хуррамшах-султан. Мать Хуррамшах-султана звали Ханзаде-бегим. Она была дочерью амира Ферганы, праправнука амира Тамерлана Умар-Шейх-мирзы и являлась старшей сестрой основателя империи Великих Моголов Бабура.

По мнению доктора исторических наук Р.Рахманалиева, "Когда Шейбани-хан предпринял осаду Бабура в Самарканде, Бабур за «выкуп своей жизни» отдал хану свою сестру, принцессу Ханзаде-бегим, которая после этого попала в гарем Шейбани-хана и родила ему сына Хуррамшах-султана. При этом Шейбани-хан всегда был преисполнен недоверия к своей наложнице и спустя некоторое время предоставил ей развод. Впоследствии Ханзаде-бегим попала ко двору персидского шаха Исмаила I, а позже вернулась к своему брату Бабуру.

В 1506 году Шейбани-хан пожаловал Хуррамшах-султану Балхский вилайет. Умер он десяти лет, через год после смерти своего отца.

Примечания

Литература 
 Бабур-наме в переводе на современный язык Национальная Библиотека Азербайджана имени М. Ф. Ахундова, 2011 г.
 Розия Галиевна Мукминова. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в: по материалам «Вакф-Наме.». Наука Узбекской ССР, 1966 — Всего страниц: 352
 Олег Михайлович Луговой. Правители Востока: справочное издание, Том 4. СПД «А. С. Фридман», 2007
 Турсун Икрамович Султанов. Поднятые на белой кошме: потомки Чингиз-хана. Дайк-Пресс, 2001 — Всего страниц: 273

Шибаниды
Персоналии:Бухарское ханство